Maracay  ist die Hauptstadt des venezolanischen Bundesstaates Aragua und liegt am östlichen Ufer des Valenciasees im Municipio Girardot.

Maracay war bis ins 20. Jahrhundert hinein vor allem für den Indigo-Anbau und -Handel von Bedeutung. Während der Diktatur von Juan Vicente Gómez wuchs die Stadt rasch an und es entstanden u. a. ein Zoo, eine Stierkampfarena und ein Opernhaus. Gómez’ Mausoleum befindet sich ebenfalls in Maracay.

Bedeutend ist die Stadt zudem durch ihre Museen, etwa das Flugzeugmuseum Museo Aeronáutico Coronel Luis Hernán Paredes, als Bischofssitz sowie für ihre militärischen Einrichtungen. In Venezuela ist Maracay als Ciudad Jardín, also als Gartenstadt, bekannt.

Söhne und Töchter der Stadt 

 Santos Michelena (1797–1848), Politiker
 Carlos Alfonso Guillen (* 1975), Baseballspieler
 Alicia Machado (* 1976), Miss Universe 1996
 Juan Arango (* 1980), Fußballspieler
 Miguel Cabrera (* 1983), Baseballspieler
 Pastor Maldonado (* 1985), Automobilrennfahrer
 Bruno Palli (* 1991), Automobilrennfahrer
 Veronica Rodriguez (* 1991), Pornodarstellerin
 Adrián Solano (* 1994), Skilangläufer
 Deyna Castellanos (* 1999), Fußballspielerin
 Manuel Maldonado (* 1999), Autorennfahrer

Partnerstädte 
  San José, Costa Rica (1980)
  Salta, Argentinien (1988)
  Medellín, Kolumbien
  Santiago de Cuba, Kuba (2007)
  Ischewsk, Russland (2007)
  Colonia Tovar, Venezuela
  St.Johns's (San Juan de Terranova), Kanada (2008)
  Salvador de Bahía, Brasilien (2009)

Klimatabelle

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Aragua